Handelsregisterverordnung steht für:
 Handelsregisterverordnung (Deutschland)
 Handelsregisterverordnung (Schweiz)